Logie est un patronyme porté notamment par :

  (1960-), joueur de cricket australien ;
 Jacques Logie (1938-2007), homme politique, magistrat et historien belge ;
  (1969-), femme politique néozélandaise ;
 Travis Logie (1979-), surfeur professionnel sud-africain ;
  (1952-), joueur de fléchettes belge.